«Молочница из Бордо» () — картина испанского художника Франциско Гойи, написанная во Франции в последние годы его жизни.

Хотя «Молочница из Бордо» широко признана художественными критиками и публикой, у некоторых историков искусства есть сомнения в авторстве Гойи. Если картина всё-таки принадлежит кисти Гойи, то вероятнее всего на ней изображена Розарио, дочь Леокадии Вайсс (Leocadia Weiss). Леокадия была дальней родственницей художника и его горничной в Бордо, куда он уехал, опасаясь преследований со стороны нового правительства Испании. Возможно, эта картина является портретом молочницы верхом на осле, который оказался за пределами композиции. Тогда полотно относится к многочисленной серии произведений, в которых Гойя изображал уличных торговцев.

Техника мазка, использованная Гойей в этой картине, напоминает опыты дивизионистов, а внимательная работа с естественным светом, окутывающим фигуру молочницы, рассматривалась историками как предвосхищение импрессионизма.

После смерти художника картина перешла к его младшему сыну Хавьеру, который из-за финансовых трудностей был вынужден продать её дальнему родственнику Хуану Баутисту де Мугиро (Juan Bautista de Muguiro). Потомки Хуана Баутисты в 1946 году передали картину в Прадо, где она и находится по сей день.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Картины 1827 года
Женские портреты Франсиско Гойи‎
Женские портреты XIX века
Картины из собрания музея Прадо